Lanskaya ist der Name von

 Aljona Lanskaja (weißrussisch: Алëна Ланская, * 1985), weißrussische Popsängerin
 Yelena Lanskaya (* 1968), US-amerikanische Filmregisseurin, Produzentin und Filmeditorin